Miejscowości w USA:
 Hartsville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Hartsville – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Darlington
 Hartsville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Hartsville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Trousdale